Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es UNICEF Open férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő az orosz Dmitrij Turszunov volt, aki már az első körben vereséget szenvedett a selejtezőből érkező Philipp Petzschnertől. A német játékos egészen a döntőig jutott, ott azonban 69 perc alatt 6–3, 6–4-re kikapott az első kiemelt David Ferrertől. Ferrer a negyedik tornagyőzelmét szerezte meg ebben a szezonban, januárban Aucklandben, februárban Buenos Airesben, március elején pedig Acapulcóban diadalmaskodott. Ezen a versenyen 2008 után másodszor sikerült nyernie, összességében pedig pályafutása tizenötödik egyéni tornagyőzelmét aratta, amellett, hogy ugyanennyi döntőt el is veszített. Petzschnernek ez volt a harmadik fináléja, közülük egyet sikerült megnyernie, 2008-ban Bécsben.

Kiemeltek

 'David Ferrer (győztes)
 Viktor Troicki (első kör)
 Jürgen Melzer (második kör)
 Robin Haase (első kör)

<ol start="5">
  Santiago Giraldo ''(első kör)
  Jarkko Nieminen ''(első kör)
  Alekszandr Bogomolov ''(első kör)
  Łukasz Kubot (második kör)
</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
Döntők

Felső ág
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes 
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= David Ferrer
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Leonardo Mayer
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Mihail Ledovszkih
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Olivier Rochus
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Málek el-Zsazíri
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=R

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Igor Sijsling
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Jarkko Nieminen
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Jürgen Melzer| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Igor Kunyicin
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Itó Tacuma| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=7| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Fucsovics Márton
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=62

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= David Goffin
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Benoît Paire| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Dúdí Szela
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Łukasz Kubot| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= David Ferrer| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Leonardo Mayer
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Olivier Rochus
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= Igor Sijsling| RD2-score04-1=7| RD2-score04-2=7| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Jürgen Melzer
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Itó Tacuma| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Benoît Paire| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3=6| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Łukasz Kubot
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= David Ferrer| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= Igor Sijsling
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Itó Tacuma
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Benoît Paire| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=7| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= David Ferrer| RD4-score01-1=7| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=
| RD4-team02= Benoît Paire
| RD4-score02-1=65
| RD4-score02-2=6'''
| RD4-score02-3=1
}}

Alsó ág

Selejtező
Kiemeltek

  Benjamin Becker (második kör)
  'Philipp Petzschner (feljutott)
  Thomas Schoorel (második kör)
  Peter Torebko ''(első kör)

<ol start="5">
 Pierre-Ludovic Duclos (feljutott)
<li> Matt Reid (második kör)
<li> Denisz Molcsanov (második kör)
<li> Riccardo Ghedin ''(első kör, feladta)
</ol>

Főtáblára jutottak

  Mihail Ledovszkih
 ''' Philipp Petzschner

<li>  Pierre-Ludovic Duclos
<li>  Fucsovics Márton

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

F1